Olaszország
Gorla Maggiore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Gorla Minore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében